Ким Ён Иль или Ким Ёнъиль, также встречается в формах Ким Ён Ил и Ким Ен Ир) — имя нескольких личностей Южной и Северной Кореи:
 Ким Джиха (наст. имя Ким Ёнъиль; 1941—2022) — южнокорейский поэт, драматург и мыслитель.
 Ким Ён Иль (род. 1944) — министр транспорта КНДР, председатель Кабинета министров.
  (род. 1947) — северокорейский член ЦК ТПК, посол КНДР в Ливии.
 Ким Ён Иль (1955—2000?) — член правящего КНДР клана Кимов, посланник КНДР в Германии.Как вариант написания имени
  (хангыль 김종일, романизация Kim Jong-il; род. 1962) — южнокорейский спортсмен-олимпиец (прыжки в длину). Зачастую упоминается в некорректной романизации Kim Yong-il (Ким Ёнъиль) для различения с Ким Чен Иром).